La muta di Portici – opera lirica in cinque atti musicata da Daniel Auber
 La muta di Portici – film del 1924 diretto da Telemaco Ruggeri
 La muta di Portici – film del 1952 diretto da Giorgio Ansoldi